Lautaro — líder mapuche do século XVI
Lautaro (Chile) — comuna da província de Cautín, Chile
Lautaro (vulcão) — vulcão no Chile
Forças Rebeldes Populares Lautaro — grupo guerrilheiro chileno
2976 Lautaro — asteroide

Desambiguações de topônimos